Вид је чуло вида.

Вид је и словенско име,
 Свети Вид, (лат. -{Vitus}-)  ранохришћански светитељ, 
 Световид, (стслов. Свантевит) словенски бог,
 Руђевид, словенски бог.

Такође може да се односи и на:
 Вид, биљка из породице -{Orobanchaceae}-,
 Видова трава, биљка из породице -{Myrsinaceae}-,
 Вид (Метковић), насеље недалеко од острва Метковић,
 Вид (језик), језик из групе папуанских језика,
 Вид (морфологија)
 Вид оружаних снага

Види још 
 Збручки стуб (Кумир Световида из Збруча)